Plusieurs établissements des ordres militaires désignées sous le nom de commanderie de Beaulieu ont existé.
 La commanderie de Beaulieu (Var), dite aussi commanderie du Grand Beaulieu d'origine hospitalière, lieu-dit « Le Grand Beaulieu » sur la commune de Solliès-Pont.
 La commanderie de Beaulieu (Vaucluse) d'origine templière, lieu-dit « Beaulieu » sur la commune de Mirabel-aux-Baronnies.
 La maison du Temple de Beaulieu, seigneurie de Beaulieu, rattachée à la commanderie de Piéton, commune de Marly dans le département du Nord.